Der KS AZS Wrocław (vollständig: Klub Środowiskowy Akademicki Związek Sportowy Wrocław) war ein polnischer Sportverein aus der niederschlesischen Stadt Breslau.

Geschichte 
Der Gesamtverein unterhält neben dem Frauenfußball auch die Sparten Basketball, Beachvolleyball, Boxen, Eisschnelllauf Handball, Pferderennsport, Radsport (Bahn und Straße), Rudern, Schach, Sportschießen und Volleyball. Seit April 2012 ist der ehemalige Sportminister Polens Marian Dymalski Vereinspräsident, er trat die Nachfolge des Geschäftsmannes Boguslaw Fiedor an.

Frauenfußball 
Bekannt ist der Verein vorallemding für seine Frauenfußballabteilung. Diese ging 1997 aus der Sektion Frauenfußball des Vereins AZS-AWF Wrocław hervor und gewann von 2001 bis 2008 ununterbrochen die Meisterschaft, ehe ihm 2009 von RTP Unia Racibórz der Rang abgelaufen wurde. In der Saison 2006/07 trug der Verein kurzzeitig den Namen des Hauptsponsors Volksbank (AZS VB Leasing Wrocław), bevor die Volksbank Gruppe im Dezember 2012 wieder als Sponsor ausstieg.

Stadion 
Seit 2006 trägt die Frauenfußball-Mannschaft ihre Heimspiele, auf dem Sportplatz des Hotel- und Freizeitkomplexes "GEM" in ul. Baudouina de Courtenay 16 im Stadtteil Plac Grunwaldzki in Breslau aus. Der Platz bietet rund 3.000 Zuschauern Platz, darunter sind 100 Sitzplätze.

Erfolge 
 Polnischer Meister 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 Polnischer Pokalsieger 2003, 2004, 2007, 2009
 Zweimaliges Erreichen der 2. Runde des UEFA Women's Cup 2004/05, 2005/06

Statistik

Bekannte Spielerinnen 
 Karolina Bochra
 Symela Ciesielska, (im Verein von 2012 bis 2014); heute bei Arminia Bielefeld unter Vertrag
 Sofia Leslie Gonzalez, (im Verein seit 2006); gebürtige Argentinierin und Nationalspielerin für die Polnische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Natasza Górnicka, (im Verein von 2008 bis Januar 2012), polnische Nationalspielerin
 Dagmara Grad (im Verein von 2005 bis 2011); heute beim BV Cloppenburg
 Lena Hohlfeld, erste deutsche Torhüterin in der Ekstraliga (von 2004 bis 2006)
 Agata Mańczyńska, (im Verein in der Saison 2004/2005), später Profi in der 2. Frauen-Bundesliga bei Hertha BSC und dem SV Meppen
 Marta Otrębska, (im Verein von 2000 bis 2006), ehemalige Nationalspielerin und Torschützenkönigin der Ekstraliga Saison 2003/2004, mit 22 Toren
 Patrycja Pożerska, (im Verein von 2001 bis 2008), später Profi in der Frauen-Bundesliga beim MSV Duisburg, sowie der 2. Frauen-Bundesliga SV Bardenbach und Blau-Weiß Hohen Neuendorf
 Magdalena Szaj (im Verein von 2010 bis 2014); heute beim 1. FFC Turbine Potsdam unter Vertrag
 Agata Tarczyńska, (im Verein von 2003 bis 2005 und 2008 bis 2011); später Profi in der Frauen-Bundesliga beim MSV Duisburg, sowie der 2. Frauen-Bundesliga SV Bardenbach und Blau-Weiß Hohen Neuendorf
 Dominika Wylężek, (im Verein von 2006 bis 2011); heute beim BV Cloppenburg
 Ewa Żyła, (im Verein von 2001 bis 2010); später Profi in der 2. Frauen-Bundesliga bei Hertha BSC und dem SV Meppen

Statistik

Weblinks 
 Website des Vereins (polnisch)
 AZS Wrocław – Webseite des Gesamtvereins

Einzelnachweise 

Ehemaliger Fußballverein aus Breslau
Wroclaw, KS AZS
Gegründet 1997
Hochschulsport (Polen)